La fine è nota –  film diretto da Cristina Comencini
La fine è nota –  (The End Is Known) romanzo dello scrittore Geoffrey Holiday Hall